Собор Уфимских святых — праздник, установленный решением патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного синода Русской православной церкви 19 июня 2008 года, совершается 21 мая (3 июня) — в день памяти преподобного Моисея Уфимского.

В состав Собора Уфимских святых включены 11 подвижников, жизнь и служение которых самым тесным образом связаны с Уфимской епархией (Башкортостанской митрополией):

Священномученики 

 Священномученик Симон (Шлеев), епископ Охтенский
 Священномученик Евграф (Еварестов)
 Преподобномученик Максим (Попов)
 Священномученик Аверкий (Северовостоков)
 Священномученик Алексий (Канцеров)
 Священномученик Петр (Варламов)
 Священномученик Тимофей (Петропавловский)
 Преподобномученица Маргарита (Гунаронуло)
 Мученик Киприан (Яценко)

Преподобные 
  Преподобный Моисей Уфимский
 Преподобная Зосима Эннатская, Уфимская

Блаженные 
 Блаженная Варвара Уфимская

Примечания

Литература 
 Зимина Н. П. Общероссийские православные святые Республики Башкортостан // Русские Башкортостана: История и культура: Сборник научных трудов. — Уфа, 2003. С. 210—269.

Ссылки 
 Собор Уфимских святых

 
Соборные праздники